The Witcher (in polacco Wiedźmin) è il nome internazionale di una serie di romanzi, fumetti, videogiochi, serie televisive, film e altri media ispirati alla Saga di Geralt di Rivia, una serie di romanzi fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Il termine può riferirsi a:

Fumetti 
 The Witcher – serie a fumetti della Dark Horse Comics

Televisione 
 The Witcher – serie televisiva polacca e statunitense prodotta da Netflix
 The Witcher: Nightmare of the Wolf – film d'animazione del 2021 prodotto da Netflix

Videogiochi 
 The Witcher – videogioco del 2007 della CD Projekt RED
 The Witcher 2: Assassins of Kings – videogioco del 2011 della CD Projekt RED
 The Witcher 3: Wild Hunt – videogioco del 2015 della CD Projekt RED

Voci correlate 
Wiedźmin (disambigua)